Алиартос — греческий топоним. Может означать:

 Галиарт — древний город.
 Алиартос — малый город.
  — железнодорожная станция железной дороги Пирей — Салоники.
 Алиартос-Теспие — община.
  — в греческой мифологии сын Терсандра, сына Сизифа, основатель Галиарта.